Kyje může být:

 Kyje – část Prahy
 Kyje (tvrz) – zaniklá tvrz v Praze
 Kyje (okres Jičín) – obec v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji

Externí odkazy